Les Éditions universitaires de Lorraine (EDUL) sont une maison d’édition qui assure, à partir du 01.01.2022, l’édition et la diffusion des travaux scientifiques réalisés par les chercheurs de l’Université de Lorraine. Elles ont également vocation à éditer tout travail de bonne tenue scientifique. Elles ont pris la succession des anciennes Presses universitaires de Nancy - Éditions universitaires de Lorraine (PUN - Edulor), créées en même temps que l’Université de Lorraine, au , qui étaient elles-mêmes les héritières des Presses Universitaires de Nancy (PUN)

Sous la responsabilité du président de l’Université de Lorraine, les Éditions universitaires de Lorraine (EDUL) contribuent à la mission de diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique de l’établissement.

Leur mission principale est de diffuser et de faire connaître les travaux des chercheurs universitaires lorrains, et de contribuer ainsi à leur valorisation et à leur vulgarisation. Dans le cadre de cette mission, les Éditions universitaires de Lorraine (EDUL) publient principalement des ouvrages et des revues scientifiques dans le cadre de collections animées par des directeurs de collections. Elles assurent également la diffusion et la distribution de leur fonds d’ouvrages.

Depuis 1993, les locaux sont installés sur le site du Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy (42-44, avenue de la Libération – B.P. 33-47 – 54014 Nancy Cedex).

Historique

1976-1996 : Les « anciennes PUN »
Les PUN ont été créées en 1976, sous la forme d'un service non officiel qui publiait des ouvrages du type mémoires, thèses et travaux de recherche. En 1982, le service a pris l’appellation de PUN (Presses universitaires de Nancy). Son activité visait à réaliser des publications scientifiques et régionales, mais également l’édition et la diffusion de revues dont la revue Verbum à partir de 1978.

En 1993, les PUN se sont installées sur le campus Lettres et Sciences humaines de ce qui était alors l’Université Nancy 2. Leur fonction principale était avant tout de coordonner le fonctionnement du système d'édition et de valoriser et de diffuser la connaissance scientifique.

Les sources de financement étaient aussi bien des sources privées que des financements émanant des composantes de l’université Nancy2 et des équipes de recherche de l'établissement. Les PUN éditaient également des ouvrages d’auteurs appartenant à des organismes extérieurs comme le CNRS, l'INRA et à d’autres Universités.

À la fin de l’année 1994, l’Université de Nancy 2 a mis un terme à l’activité des anciennes PUN, compte tenu des difficultés de diffusion, liées à leur diversification excessive. L'université souhaitait alors relancer l’activité éditoriale à partir de PUN rénovées. Les bases sur lesquelles se sont mis en place en place ces nouvelles PUN ont été définies dans un projet adopté par un Conseil d’Administration du . Les PUN ont pratiqué, à partir de cette date, une politique de préfinancement des ouvrages.

1996-2006 : Les « nouvelles PUN »

Le , le conseil d'administration de l'Université Nancy 2 a décidé que le service d’édition devait devenir son propre diffuseur, à la suite d'une restructuration visant à recentrer son activité éditoriale dans un domaine strictement scientifique. Cette décision accompagnait la liquidation des « anciennes PUN » et la création des « nouvelles PUN ». En , le premier ouvrage édité par les « nouvelles PUN » a vu le jour. Le nouveau service, doté de moyens permettant d’assurer la relance d’une activité éditoriale scientifique, a vu son activité doubler l’année suivante, pour atteindre 12 ouvrages par an.

Début 2000, les objectifs étaient principalement de constituer un fonds de développement afin d’aider au financement des frais de production d’ouvrages présentés par des auteurs « individuels » et d'inscrire les « nouvelles PUN » dans un processus d'autonomisation progressif.

En 2001, le stock commercialisable des « anciennes PUN » a été séparé de celui qui était considéré comme non susceptible d'être vendu. Ce stock non commercialisable, très important, est cédé à une association de développement de la lecture en Afrique, dans une opération coordonnée par le Conseil Scientifique, qui a refusé de pratiquer une politique du pilon.

En 2002, les PUN ont créé une nouvelle revue appelée Questions de communication, sous la responsabilité scientifique du Centre de Recherche sur les Médias (Université Paul Verlaine de Metz). Cependant, les années suivantes, les « nouvelles PUN », confrontées à des difficultés de financement des projets d’ouvrages, ont connu une baisse de leur activité éditoriale et une réduction du nombre de titres annuels publiés.

2006-2009 : relance de l'activité 

En , le service a été placé en administration provisoire par le président de l'Université qui a commandé une étude sur l’avenir du service. Ce rapport d'activité sur l’édition universitaire a permis d'envisager leur intégration dans des Presses Universitaires du Grand Est.

À la suite de cette proposition, Ferri Briquet, ancien vice-président de l’Université responsable du conseil Scientifique, a été nommé chargé de mission de l'Université, en , pour porter ce projet. Mais ce dernier ne pourra pas se réaliser faute d'accord politique entre les établissements de la Grande Région. Néanmoins, la mission s'est poursuivie avec la volonté de relancer l'activité du service malgré 500 000 ouvrages invendus et les difficultés financières qui les accompagnaient.

En pratiquant une politique de diffusion permettant d’assurer la vente d’ouvrages du fonds des « anciennes PUN », le redressement éditorial s’est étalé sur trois années, comme le retour à l’équilibre financier. Bien que pratiquant un autofinancement de l’activité, le service a renoué avec une activité d’édition de qualité. En 2006, cinq ouvrages ont été édités en fin d’année. La politique de redressement engagée a permis l’édition de quinze titres en 2007 et de cinq numéros de revues. En 2008, le service a édité vingt-cinq ouvrages et six numéros de revues. À partir de l’année suivante, le service a édité en moyenne quarante ouvrages chaque année, plus les revues.

À partir de , les PUN ont passé une convention avec le CID (Centre Interinstitutionnel pour la Diffusion de publications en sciences humaines) pour la diffusion et la distribution de leur fonds. Le CID dépend de la Maison des Sciences de l'Homme de Paris et a permis aux PUN de diffuser les 500 titres de leur fonds auprès des libraires.

En 2009, les Presses Universitaires de Nancy ont été dotées du statut de service commun à l'Université de Nancy 2, avec un conseil de gestion et un directeur.

Grâce aux services du CID, les PUN ont étendu leur diffusion en librairie à l’étranger (Canada, Afrique du Nord, Moyen-Orient francophone) et pratiqué une diffusion des ouvrages par le biais d'un site Internet accessible à tous, Le Comptoir des Presses d'Universités (LCDPU).
Début 2011, elles ont lancé une collection d'essais nommée Collection d’Essais - Pour Ainsi Dire couvrant tous les champs de la connaissance et qui a pour objectif de renouer avec la pratique de l’essai comme outil de débat.

2012: PUN - Éditions Universitaires de Lorraine

En , les PUN ont changé de dénominations et sont devenues les PUN - Éditions Universitaires de Lorraine à la suite de la création de l’Université de Lorraine, nouvel établissement issu de la fusion des quatre établissements universitaires lorrains.

2022: Création des Éditions Universitaires de Lorraine (EDUL)

Les Éditions Universitaires de Lorraine participent à divers salons littéraires et scientifiques dont le Livre sur la place, salon de la rentrée littéraire prenant place à Nancy au mois de septembre. Elles travaillent à sa préparation, en collaboration avec les autres établissements universitaires et organismes de recherche de Lorraine pour organiser la présentation des travaux scientifiques sur un stand unique derrière l’appellation « La Science sur la Place », dont le service coordonne la mise à disposition des ouvrages durant ces journées. Les Éditions universitaires de Lorraine participent également au Salon du livre de Sciences Humaines au Salon du Livre de Paris et à plusieurs salons et journées d’études dans la Région Lorraine et la Grande Région.

Le catalogue est désormais géré par un comité éditorial constitué de représentants de la plupart des Pôles scientifiques de l’Université de Lorraine, et membres extérieurs. Les collections sont par ailleurs placées sous la responsabilité scientifique d’un directeur.

Domaines de publications

Lettres, Arts, Langues.
 Collections: Aliento; EthnocritiqueS; Langage, Cognition, Interaction; Le texte et ses marges; Films, Textes, Références; Pour ainsi dire.
 Revues: Verbum.

Histoire, Géographie.

 Collections: Archéologie, Espaces, Patrimoines; Histoire Contemporaine; Histoires des Institutions Scientifiques; Le monde Liso-Hispanophone; Regards croisés sur le monde Anglophone.

Sciences Humaines.

 Collection : Épistémologie du corps.
 Collection : Soins : sens, postures, pratiques.

Sciences Sociales (Sociologie, Sciences Éducatives).

 Collections: Interculturalités; Questions d'éducation et de formation; Salariat et transformations sociales; Théories et pratiques sociales; Travail et Organisation.
 Revues: Questions de Communication.

Sciences de la Société (Droit, Économie, Gestion).

 Collections: Droit, Politique, Société; Histoire du Droit; Journées Européennes du Droit; Les annales de la faculté de Droit; Organisation en action.

Transdisciplinaire 
 Collection : Collection d'essais - Pour Ainsi Dire.

Comité éditorial.

Les éditions des PUN - Éditions Universitaires de Lorraine sont organisées en collections. Chaque collection est dotée d'un Comité éditorial d'enseignants-chercheurs et de spécialistes du domaine concerné, à dimension internationale.

Un conseil de directeurs de collection: - détermine la politique éditoriale des PUN – Éditions Universitaires de Lorraine ; - arrête le projet de budget des PUN - Edulor ; - approuve les projets développés dans le cadre des PUN - Edulor ainsi que les programmes d’équipement ; - approuve le rapport d’activité annuel préparé par le directeur. Ce rapport d’activité est ensuite présenté au Conseil d’administration de l’Université de Lorraine ; - propose toute mesure de nature à favoriser le développement des pratiques éditoriales de l’Université de Lorraine.

Chaque collection est gérée par un directeur de collection.
 Aliento (dir. : Marie-Sol Ortola)
 Archéologie, Espaces, Patrimoines (dir. : Gérard Giuliato)
 Cap Europe (dir. : Stéphane Pierré-Caps)
 Collection d’Essais – Pour Ainsi Dire (dir. : Ferri Briquet)
 Droit, Politique, Société  (dir. : Etienne Criqui)
 Épistémologie du corps (dir. : Bernard Andrieu)
 EthnocritiqueS (dir. : Jean-Marie Privat et Marie Scarpa)
 Films, Textes, Références (dir. : Régis Latouche)
 Histoire contemporaine (dir. : François Roth)
 Histoire de géométries (dir. : Dominique Flament)
 Histoire des institutions scientifiques (dir. : Laurent Rollet)
 Histoire du Droit (dir. : Virginie Lemonnier-Lesage)
 Interculturalités (dir. : Sylvie Thiéblemont-Dollet)
 Journées Européennes du Droit (dir. : Gilles Lucazeau)
 Langage, Cognition, Interaction (dir. : Alain Trognon)
 Le Monde luso-hispanophone (dir. : Michèle Guiraud)
 Le texte et ses marges (dir. : Reynald Lahanque)
 Les Annales de la Faculté de Droit (dir. : Eric Germain)
 Organisations en action (dir. : Christophe Schmitt)
 Questions d’éducation et de formation (dir. : Eirick Prairat)
 Questions de communication (dir : Béatrice Fleury et Jacques Walter)
 Regards croisés sur le monde anglophone (dir. : John Bak)
 Santé, qualité de vie et handicap (dir. : Bruno Py)
 Salariat et transformations sociales (dir. : Lionel Jacquot)
 Soins : sens, postures, pratiques (dir. : Loïc Chalmel)
 Théories et pratiques sociales (dir. : Ingrid Voléry)
 Travail & organisation (dir. : Eric Brangier)
 Verbum (dir. : Bernard Combettes)

Références

Voir aussi
Bibliothèque universitaire de droit et sciences économiques de Nancy

Liens externes

PUN-EDULOR sur Le comptoir des presses d'universités
PUN-EDULOR sur Twitter
PUN-EDULOR sur Facebook
PUN-EDULOR sur Instagram

Nancy
Université Nancy-II
PUN-Lorraine
Média dans le Grand Est